

Cinema
The Love Letter – film del 1923 diretto da King Baggot
Love Letter - film del 1995 diretto da Shunji Iwai

Musica
Love Letter – album di Miyuki Nakajima del 2003
Love Letter – album di Gackt del 2005
Love Letter – singolo di BoA del 2007
Love Letter – album di Ai Ōtsuka del 2008
Love Letter – album di R. Kelly del 2010

Altro
LoveLetter o ILOVEYOU – worm per computer del 2000